

Persone
Dionisio Moltisanti – politico italiano
Marisa Moltisanti – politica italiana, figlia di Dionisio

Altro
Christopher Moltisanti – personaggio della serie televisiva I Soprano